A KCOM stadion (korábban KC stadion) angol labdarúgóstadion, mely Kingston upon Hull városában található. 

Az angol első osztályú Hull City használja 2003 óta. 
Az aréna maximális befogadóképessége  néző.

Fordítás

Források 

 A stadion adatlapja a Premier League hivatalos oldalán 

Angol labdarúgó-stadionok